Ред бул () јесте трговачко име енергетског напитка који производи истоимена аустријска компанија.
Напитак је пореклом са Тајланда, а његово име у преводу значи „црвени бик“.

Садржај напитка 

1 литар ред була просечно садржи:

Ове количине варирају у зависности од земље производње.

Ради поређења, иста количина кафе садржи између 280 и 750 mg кофеина, а кока-кола — 150 mg.

Види још

Референце

Спољашње везе 

Предузећа из Аустрије
Енергетска пића